Франц Брендель (; 26 ноября 1811, Штольберг, Гарц — 25 ноября 1868, Лейпциг) — немецкий музыковед и музыкальный критик. Сын , видного германского горного инженера.

Биография 
Известен прежде всего как преемник Роберта Шумана на посту главного редактора «Новой музыкальной газеты» (с 1845 года и до конца жизни); среди прочего опубликовал в газете скандально известную впоследствии (но не слишком замеченную при первой публикации) статью Рихарда Вагнера «Еврейство в музыке» (1850). Выступал как пропагандист творчества Вагнера и Франца Листа, сформулировав идею о «новой немецкой школе», складывающейся вокруг этих двух композиторов. Преподавал историю музыки в Лейпцигской консерватории. Автор книг «Очерк истории музыки» (, опубликован также польский перевод Владислава Тарновского), «Лист как симфонист» и др. С 1861 г. и до конца жизни президент созданного по инициативе Листа .

Автор термина .

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Лейпцигской высшей школы музыки и театра